Robson de Souza Santos zkráceně jen Robinho (* 25. ledna 1984 São Vicente, Brazílie) je brazilský fotbalový útočník a reprezentant Brazílie. Od října 2020 je bez angažmá. 

Svoji profesionální kariéru zahájil v Santosu, pak se stěhoval do Realu Madrid a hrál i za anglický klub Manchester City, i když o něj měla zájem i londýnská Chelsea, která dokonce prodávala asi 5 dní dresy s jeho jmenovkou. Potom odešel na hostování zpátky do Santosu.

Přestupy 

 z Santos FC do Real Madrid za 24 000 000 Euro
 z Real Madrid do Manchester City FC za 43 000 000 Euro
 z Manchester City FC do AC Milán za 18 000 000 Euro
 z AC Milán do Kuang-čou Evergrande zadarmo
 z Kuang-čou Evergrande do Atlético Mineiro zadarmo
 z Atlético Mineiro do Sivasspor zadarmo
 z Sivasspor do İstanbul Başakşehir FK za 2 000 000 Euro

Statistiky 

Poznámky
 i s předkolem.

Reprezentační kariéra 
První utkání za Brazílii odehrál na turnaji Zlatého míče 2003 13. července 2003 proti Mexiku (0:1).
První branku vstřelil 5. června 2005 proti Paraguayi (4:1).

Zúčastnil se z reprezentací dvou šampionátů na MS (2006 a 2010) a tří turnajů CA (2007, 2011 a 2015).

Poslední utkání odehrál při přátelském utkání proti Kolumbie (1:0) 26. ledna 2017.

Statistika na velkých turnajích

Úspěchy

Klubové 
 2× vítěz 1. brazilské ligy (2002, 2004)
 1× vítěz ligy provincie Paulista (2010)
 1× vítěz ligy provincie Mineiro (2017)
 2× vítěz španělské ligy (2006/07, 2007/08)
 1× vítěz italské ligy (2010/11)
 1× vítěz čínské ligy (2015)
 1x vítěz turecké ligy (2019/20)
 1× vítěz brazilského poháru (2010)
 1× vítěz španělského superpoháru (2008)
 1× vítěz italského superpoháru (2011)

Reprezentační 
 2× na MS (2006, 2010)
 2× na CA (2007 – zlato, 2011, 2015)
 2× na konfederačním poháru (2005 – zlato, 2009 – zlato)
 1× na Zlatém poháru (2003 – stříbro)

Individuální 
 1× nejlepší střelec CA 2007
 1× nejlepší hráč CA 2007
 1× Nejlepší hráč ligy (2004)
 All Stars Team Ligy (2002, 2004)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 
 Profil hráče na National Football Teams.com 

Brazilští fotbalisté
Brazilští fotbaloví reprezentanti
Fotbalisté Santos FC (Brazílie)
Fotbalisté Realu Madrid
Fotbalisté Manchesteru City
Vítězové Konfederačního poháru FIFA
Vítězové Copa América
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Kuang-čou Evergrande FC
Fotbalisté Atlética Mineiro
Fotbalisté Sivassporu
Fotbalisté İstanbul Başakşehir FK
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 2010
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 2006
Lidé odsouzení za sexuální trestné činy
Narození 25. ledna
Narození v roce 1984
Muži
Žijící lidé